Тенрейро Монтенегро () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тенрейро Монтенегро, Антонио (1792—1855) — испанский государственный деятель.
 Тенрейро Монтенегро, Хоакин (1758—1834) — испанский государственный деятель.